Ngô Quyền (Hải Phòng)
 Ngô Quyền (Nam Định)
 Ngô Quyền (Bắc Giang)
 Ngô Quyền (Hanoi)
 Ngô Quyền (Vĩnh Phúc)
 Ngô Quyền (Hải Dương)
 Ngô Quyền (Hưng Yên)
 Ngô Quyền (keizer), Vietnamese keizer (898-944)